Првенство Београдске зоне у фудбалу 2002/03. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.

 Јесењи део првенства играо се у држави СР Југославија, а пролећни део првенства играо се у држави Србија и Црна Гора.

За сезону 2002/03.
Полет, Миросаљци је првак Београдске зоне дао је 79, а примио 26 гола. Гол разлика 53 гола и освојио 77 бода.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 59.790 посетилаца, што чини просек од 205 гледалаца по утакмици, 1.759 по колу, односно 3.322 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Сопот из Сопота 8.100, а најмање имао је клуб Локомотива из Железника 1.700 гледалаца.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 1.114 жута и 113 црвена картона, или просечно 36,09 картона по колу, 68,17 картона по клубу и по утакмици 4,01 картона. 
 

За сезону 2003/04.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 133.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Винча

Винча

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. БПИ Пекар

Београд

: „21. Маја”

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. Турбина

Вреоци

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. Напредак
Медошевац

  

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. Сопот

Сопот

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. Поштар

: Винче

	
|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. Славија

Београд

: Трудбеника

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. ГСП Полет

Београд
 

|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ИМ Раковица

Раковица

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. Локомотива

Железник

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. Трудбеник

Београд

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. Полет

Миросаљци

|- 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. ИМТ

Нови Београд

 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ОФК Уровци

Уровци

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. Братство

Крњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. Раднички ПДМ

Младеновац
 	

	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|17. Палилулац
Крњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|18. ОФК Жарково

Жарково, Београд

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података о броју гледалаца.

</div>

</div>

</div>

Статистика

Позиције на табели по колима

Табела 
{| class="wikitable" style="background:#ffe4e1;"
|--- bgcolor= #FFE4E1
|colspan="2"| Повратници из Српске лиге Београд за сезону 2003/04.
|--- 
|style="text-align:left;"| Сремчица, Сремчица||style="text-align:left;"| БСК, Батајница
|-
|style="text-align:left;"| Змај, Земун||style="text-align:left;"| Синђелић, Београд
|-
|style="text-align:center;" colspan="2"| Колубара, Лазаревац
|}

За сезону 2003/04.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији
 Фудбалски савез Југославије
 Фудбалски савез Србије и Црне Горе

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 2002/03. у српском фудбалу